Štefan Zajac může být:

 Štefan Zajac (ekonom) (* 1949) – slovenský ekonom
 Štefan Zajac (fotbalista) (* 1961) – slovenský fotbalista
 Štefan Zajac (fyzik) (* 1940) – český fyzik